NGC 5359 (другое обозначение — ESO 66-SC4) — рассеянное скопление в созвездии Циркуль.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5359
Циркуль (созвездие)
Рассеянные скопления